Underachievers Please Try Harder è il secondo album discografico in studio del gruppo musicale indie pop scozzese Camera Obscura, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni